Oni - criaturas da mitologia japonesa
Oni Telecom - empresa Portuguesa de telecomunicações
Oni (Street Fighter) - personagem do jogo eletrônico Street Fighter
Oni (álbum) - da banda japonesa Deviloof

Desambiguações de siglas